Spizellomycetales är en ordning av svampar. Spizellomycetales ingår i klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Spizellomycetales